Le stade Jacques-Fould est le stade principal d'Alençon (Orne).

Il s'agit d'un stade municipal dont la capacité actuelle est de  places. Il est consacré au football mais était à l'origine prévu pour le rugby. 

Il accueillit, pour le compte d'un  de finale de Coupe de France en 2009, un match contre un club de Ligue 1, Lorient (2-2, 2-3 aux tab). 
Il a de plus accueilli, en , les demi-finales de la Coupe Gambardella.

Description 
Le stade Jacques-Fould, proche du centre-ville d’Alençon, offre à l’US Alençon de nombreuses installations dont un terrain d'honneur possédant un éclairage nocturne et une tribune dotée de  places assises ainsi que d’une salle de presse et sonorisation, deux annexes ainsi qu'un terrain synthétique.

Le stade Jacques-Fould est également composé d’une salle de musculation, sauna, vestiaires avec sanitaires, locaux techniques et club-house.

Voir aussi

Articles connexes 
 US Alençon

Notes et références 

Jacques Fould
Fould
Équipement sportif achevé en 1930
Équipement sportif dans l'Orne
Stade